Sauvagnargues ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Sauvagnargues (1915–2002), französischer Diplomat und Politiker
 Jean-Marc Sauvagnargues, Schlagzeuger der französischen Band Les Fatals Picards